The Path ("il sentiero" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 The Path – album di Ralph MacDonald del 1978
 The Path – demo dei Carbon Based Lifeforms del 1998
 The Path – album degli Show of Hands del 2003

Televisione 
 La via (The Path) – episodio della seconda stagione di Eli Stone
 The Path – episodio della prima stagione di The Twilight Zone (2002)
The Path – serie televisiva statunitense del 2016

Videogiochi 
 The Path – videogioco horror sviluppato da Tale of Tales

Pagine correlate 
 Path